

Geografia
 Montale – comune della provincia di Pistoia
 Montale – frazione di Comano in provincia di Massa-Carrara
 Montale Rangone – frazione di Castelnuovo Rangone in provincia di Modena

Persone
 Eugenio Montale (1896-1981) – poeta, scrittore, traduttore, giornalista, critico musicale e letterario italiano

Altro
 22379 Montale – asteroide della fascia principale
 Montale – una delle tre torri della Città di San Marino